Le psaume 128 peut désigner :
 le psaume 128 (127) : psaume 128 selon la numérotation hébraïque, psaume 127 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 129 (128) : psaume 129 selon la numérotation hébraïque, psaume 128 selon la numérotation grecque.